O nome Ralls pode se referir aos seguintes artigos da Wikipédia:

Localidades
 Ralls (Texas)
 Condado de Ralls

Desambiguações de topônimos